Nashville Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Nashville Township du comté de Howard en Arkansas.
 Nashville Township du comté de Nash en Caroline du Nord.
 Nashville Township du comté de Washington dans l'Illinois.
  du comté de Martin dans le Minnesota.
 Nashville Township du comté de Barton dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships